Hans Sandberg kan syfta på

 Hans Sandberg (bergsingenjör) (född 1939), bergsingenjör och ledamot av IVA
 Hans Sandberg (journalist) (född 1953), svensk-amerikansk journalist
 Hans Sandberg (litteraturvetare) (1932–2017), litteraturvetare